Пен Шуай і Янь Цзи були чинними чемпіонками. Вони обидві взяли участь, але в парі з іншими партнерками.
Пен грала в парі з Яніною Вікмаєр, але вони програли в першому колі парі Марія Коритцева і Тетяна Пучек.
Янь грала в парі з Сунь Тяньтянь, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Марія Коритцева і Тетяна Пучек з рахунком 6–3, 4–6, [10–8].

Сіяні пари 

  Сунь Тяньтянь /  Янь Цзи (фінал)
  Марія Коритцева /  Тетяна Пучек (чемпіонки)
  Джилл Крейбас /  Ольга Говорцова (чвертьфінал)
  Акгуль Аманмурадова /  Анастасія Родіонова (півфінал, знялись)

Сітка

Посилання 
 Draw 

2008
Guangzhou International Women's Open